Ackord kan syfta på:

 Ackord – inom musiken en benämning på minst två toner (enligt vissa källor minst tre) som klingar tillsammans
 Ackordlön –  lön efter uppnått resultat 
 Ackordhäst - en av svenska staten ägd häst avsedd för militärt bruk
 Ackord - ett godvilligt uppgivande och överlämnande av en fästning, se kapitulation
 Ackord (ekonomi) – enligt svensk rätt en frivillig eller efter majoritetsbeslut sluten ekonomisk uppgörelse
Officersackord - under tidigmodern tid ett vanligt sätt att förvärva en officerstjänst, genom att köpa den av innehavaren